Modulação - Em Telecomunicações, o processo de variação de altura (amplitude), de intensidade, frequência, do comprimento e/ou da fase de onda numa onda de transporte.

Modulação (música) - O processo usado para modificar a tonalidade de um trecho musical ou de uma parte da música.

Modulação (biologia) - O reogarnização de bactérias, principalmente no trato gastrointestinal.

Desambiguação